FMN kan henvise til:

 Forsvarsministeriet
 Nucleus nervi facialis, ofte omtalt med det engelske betegnelse facial motor nucleus
 Flavin-mononukleotid
 Federated Mission Networking
 Flour Mills of Nigeria, en nigeriansk landbrugsvirksomhed
 FMN (tv-kanal), en indonesisk tv-kanal
 Forminer, en gruppe af proteiner
 Four Corners Regional Airport, en lufthavn udenfor Farmington i New Mexico i USA
 Smalbånd FM, eller frequency modulation narrow